Colonia Santa Rosa puede referirse a:
 Colonia Santa Rosa, localidad de la Provincia de Salta, Argentina;
 Colonia Santa Rosa, localidad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Colonia Santa Rosa, localidad de la Provincia de Corrientes, Argentina.